

Geografia

Honduras 
 José Santos Guardiola – comune dell'Honduras

Italia 
 Guardiola – località nel territorio di Santeramo in Colle
 Marina di Guardiola – località nel territorio di Corsano

Spagna 
 Guardiola de Berguedà – comune della Spagna
 Sant Salvador de Guardiola – comune della Spagna

Persone 
 José Guardiola (1930-2012) – cantante spagnolo
 José Guardiola (1921-1988) – attore e doppiatore spagnolo
 José Santos Guardiola – politico e presidente dell'Honduras 
 Josep Guardiola – ex calciatore ed ora allenatore di calcio
 Sergi Guardiola – calciatore spagnolo

Altro 
 Guardiola – genere di piante
 Guardiolo – varietà dialettale dell'occitano
 Guardiola – torre di avvistamento del castello di Guardasone, nel comune di Traversetolo